Triestine bezeichnet
 eine Kartenfarbe im Italienisch-spanischen Blatt
 die mit dieser Farbe gerne gespielten Kartenspiele Briscola und Tressette